Парламентарните избори в Украйна през 2014 година са предсрочни.

Провеждат се на 26 октомври, предизвикани от политическата криза в страната.

Участници

Избирателна активност

Източници 

Украйна
Избори през 2014 година
2014 година в Украйна
Избори в Украйна